Георгий Иванович Петров (1906-1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Георгий Петров родился в 1906 году на хуторе Акимовка (ныне — Иловлинский район Волгоградской области). Окончил пять классов школы. В 1941 году Петров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года лейтенант Георгий Петров был парторгом батальона 1103-го стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В ночь с 15 на 16 января 1945 года Петров одним из первых форсировал Вислу в районе населённого пункта Хотомув к северо-западу от Варшавы и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В тех боях он погиб. Похоронен в польском городе Легьоново.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года лейтенант Георгий Петров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше